Sagena – antica unità di misura russa
 Sagena – genere di protisti